Natividad puede hacer referencia a:

 la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén
 la natividad de la Virgen, el nacimiento de la Virgen María
 la natividad de San Juan Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista

En el arte 

 Natividad, cuadro de Masaccio
La Natividad, pintura de Barocci
La Natividad, pintura de Petrus Christus
La Natividad, pintura de El Greco
La Natividad, pintura de Piero della Francesca

En el cine 
 Natividad, película de 2006.

Toponimia 
 Natividad, municipio del estado de Oaxaca, México.
 Natividad, municipio de la provincia de Pangasinán, Filipinas.